Keyo es el nombre artístico de Juan Manuel Sánchez, un MC natural del barrio de Pedregalejo (Málaga, España).

Biografía 

Keyo es un ex-rapero. Nació en 1978 en Málaga y se crio entre los barrios de Pedregalejo y el Palo. Combinó su "carrera musical" con sus estudios de Economía en la Universidad de Málaga, así como con su posterior puesto de trabajo, nunca dedicándose de lleno a la música.

En 1997 empieza a formar parte de diversos grupos que acaban fragmentándose hasta llevarle a grabar su primera maqueta en solitario “Keyo – Demo 2000”, todo de la mano de un entonces emergente Jefe de la M, con colaboraciones del propio Jefe, SFDK (“Andalucía es el nivel”) o Souchi (“Por qué no nos ven”). Al mismo tiempo, colaboraba en la maqueta de presentación del grupo Triple XXX, con quien siempre mantuvo una fuerte amistad.

En septiembre de 2001, graba su primer maxi “Di quien mueve” con LamRecords, y las colaboraciones de Jefe de la M y Acción Sánchez, en el estudio de Max Belladona, con temas como “Yo soy el rap”. Con este maxi realiza sus primeros viajes en solitario (Alicante, Murcia, Granada…) junto a DJ OneDa, Side o Joven Simo, teloneando a grupos como The Beatnuts o Violadores del Verso.

Posteriormente, prepara su primer LP al tiempo que colabora en los discos de Jefe de la M “Entra el Dragón”, y maxi de Triple XXX “Barro y fuego”. Simultáneamente durante 2002 acompaña a Triple XXX en la gira de su primer disco, “Sobran Palabras”, dándose a conocer por primera vez a lo largo de la península. Además, los acompaña en la mini gira del recopilatorio (Hip Hop en Español, Vol. 2) junto a otros artistas como DJ Jekey, Mucho Muchacho, Masstone, Zemo Ese, Juan Profundo…

“Fuego Abierto” sale en 2003. De este disco salen temas como “Si vienes a Málaga” o "Guerra por la paz", así como colaboraciones con Jefe de la M “La Vida es una batalla” o Triple XXX “Arden”. . Tras realizar la gira de Fuego Abierto, junto artistas como DJ Paharo, Ijahz, El Niño o Rookye Jackye, Keyo sufre un parón debido a la ruptura de relaciones con la discográfica Mari Nakome, y el contrato que le retenía; aparte de realizar algunas colaboraciones en los discos de XinKoa, Frost (Sindicato Argentino del HipHop) o Red (editado en México).

En 2006 sale el siguiente Maxi con Working Underground, “El Rey de los Blokes”, producido por DJ Pera y con la colaboración de Jokerfeler, que precede al disco “Revival 2007”, un LP con las colaboraciones de gente como Sean Price, Menteroja, Gordo Master -“Los Malos del Rap”- , Pinnacle Rockers o Ras Boti.

En 2007, Keyo es co-fundador del grupo MalagaRoyalz (junto a DJ Pera, Jokerfeler, Ras Boti, Murianafobia, El Mono, Pibe, Tony Pargas, Juho…). Posteriormente, sale el videoclip "MalagaRoyalz - Familia”, editado por Gharuda-. Durante los siguientes años, la actividad de Keyo se centra en MalagaRoyalz.

En 2010, sale el disco “Bellvm”. Doce temas con instrumentales de Jefe de la M, Dj Pera y Juho, grabados por estos dos últimos. La comodidad de grabar entre amigos, y el alto nivel de las producciones y colaboraciones como las de Jefe de la M, Spanish Fly, Juho, Murianafobia, Jokerfeler, Ras B... convierten "Bellvm" en su mejor trabajo hasta el momento. Además, en 2010 sale en los videoclips editados por Jefe de la M "La M vuelve a ser" y "Malagasaga", junto a importante elenco de raperos malagueños.

En 2010, "Bellvm" es descargado gratuitamente en las webs HipHopGroups y HipHopDirecto, alcanzando las 100.000 descargas y el número uno entre los trabajos "amateur".

"Sin Rap Soy Nada" (LP) sale en febrero de 2013, trabajo autoeditado por Keyo Trabini, grabado y mezclado por Sergio Martín en Niggaswing Estudio, del que salen temas como "Sin Rap Soy Nada", "Yo Soy Rap", "La Ley De La Calle", "La última huella", "Perros del Estado", "Tenemos Fuerza" "Bipolar" ... y así hasta un total de 16 temas, contando con la colaboración El Mono, Nako13, Juho, Yaylín Beltrán, Murianafobia, El Chobbi, Comandante Fly, Gordo Máster, Rook Jack, Narksoul y Ozeling, y las producciones de Dabig, Niggaswing, y Jefe de la M.

Posteriormente, tras grabar un nuevo trabajo con su grupo -MalagaRoyalz-, además de varios videoclips, Keyo decide abandonar el rap para dedicarse a otros asuntos.

En 2019, publica su primer libro con el pseudónimo de K. Trabini "DMT: De tu Mente al Todo"; un ensayo de experiencias personales sobre metafísica y el uso de enteógenos. De este libro salieron dos adiciones, una primera disponible en Amazon; y una segunda con la editorial Círculo Rojo, supuestamente disponible el librerías. 

Actualmente, Keyo vive en Granada, centrado en sus estudios y en la divulgación de temas relacionados con lo psicodélico y la filosofía.

Discografía 

 "Ahora que pasa" (Maqueta) (Independiente, 2000)
 "Di quien mueve" (Maxi) (Discos Revelde, 2001)
 "Fuego abierto" (LP) (Mari Nakome, 2003)
 "El rey de los blokes" (Maxi) (Working Underground Records, 2006)
 "Revival 2007" (LP) (Working Underground Records, 2007)
 "Bellvm" (LP) (Soul Clap, 2010)
 "Sin Rap Soy Nada" (LP) (Rap Sin Código de Barras, 2013)

Colaboraciones en otros trabajos 
 Jefe de la M "Entra el Dragón" (2003)
 Triple XXX "Barro y Fuego" (2003)
 Xinkoa "Y lo ke me kea" (2004)
 Red "El Lanzallamas" (2005)
 Cres "Aquí nos tienes (con La demente eme)" (Reflexiones, 2007)
 DJ Pera "Periplo" (2008)
 DJ Pera "MálagaRoyalz Vol.1" (2008)
 MalagaRoyalz "MálagaRoyalz Famlia" (2009)
 9 milímetros "FEAT" (2009)
 Jefe de la M ""DPS" (2009) 
 Juho ""Soldier" (2010)
 Jefe de la M ""PrePoder" (2010)
 Niggaswing "Mi Barrio" (2011)
 Jefe de la M "PODER" (2011)
 Jefe de la M "DPS II" (2012)
 DJ Pera "MálagaRoyalz Vol.2" (2012)
 Murianafobia "Egotrip" (2012)
 Gordo Master "El Inctocable" (2012)
 Gordo Master "Las Trece Técnicas" (2013)
 Narksoul "Verbal Machete" (2013)

Enlaces externos 
Web Oficial de Keyo
El Diario de Trabini (blog oficial de Keyo Trabini)

Raperos de la provincia de Málaga
Hip hop de Andalucía